P78 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 78, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament